De Plystermolen is een verdwenen molen in de Nederlandse plaats Venlo.

De molen moet zich hebben bevonden in de huidige binnenstad van Venlo, maar het is onduidelijk in welk kwartier. De molen is volgens Henri Uyttenbroeck gebouwd in de late middeleeuwen.

De naam van de molen komt van het gebruikte bouwmateriaal. Aan de buitenzijde werd het gebouw afgedekt met pleister.

Molen in Venlo